— японский приматолог, исследователь глоттогенеза.

Биография

Теория происхождения языка 

Ноубо Масатака полагает, что языковой способности предшествовала способность музыкальная. Он обращает внимание на начальные стадии человеческого общения — на общение матери с ребёнком. Когда ребёнок начинает гулить, то у самых разных народов мать начинает обращаться к нему с совершенно «неинформативными» словами типа агу. Такие контакты, когда вокализация не передает информации, но создает эмоциональную атмосферу, отмечен и у обезьян. Когда ребёнок начинает говорить, мать часто, обращаясь к нему, говорит высоким тоном, что привлекает малыша, помогает лучше понять мать и овладеть языком. По мнению Масатаки, эти две стадии проходили и гоминиды на пути к языку: стадия гуления создавала слоги, на стадии «лепета» возникли многосложные звуки. Третьей стадией могло стать коллективное пение. Такая коммуникация развивала чувство сплоченности, слух, навыки звукового подражания, что легло в основу языка, а также музыкальных способностей человека. На этой стадии на смену эгоизму пришло ощущение принадлежности к коллективу, что и подготовило почву для развития языка.

Критика теории происхождения языка 

Российский лингвист Светлана Бурлак пишет, что альтруистические проявления в мире животных зафиксированы у самых разных их видов, в особенности тех, кто ведет групповой образ жизни. Поэтому язык не мог сформироваться на основе сплоченности коллектива особей. Если бы музыкальная способность предшествовала языковой, то, наверное, среди нас не было бы такого количества людей, которым «медведь на ухо наступил», а языки, скорее всего, в большей степени полагались бы на тоновые различия.

Публикации 

 Zitzer-Comfort, C., Doyle, T., Masataka, N., Korenberg, J., & Bellugi, U. (2007) Nature and nurture : Williams syndrome across cultures. Developmental Science 10 : 755—762.
 Koda, H., Oyakawa, C., Kato, A., & Masataka, N. (2007) Experimental evidence to the volitional control of vocal production in an immature gibbon. Behaviour 144: 681—692.
 Masataka, N., Ohnishi, T., Imabayashi, E.., Hirakata, M. & Matsuda, H. (2007) Neural correlates for learning to read Roman numerals. Brain & language 100: 276—282
 Doi, H., Sawada, R., Masataka, N. (2007) The effects of eye and face inversion on the early stages of gaze direction perception-An ERP study. Brain Research 1183, pp. 83–90.
 Masataka, N. (2007) Baby Talk. In «Creativity and the Brain» eds. By Tokoro, M. & Mogi, K. World Scientific, London. pp. 75–90
 Masataka, N. (2007) Music, Evolution and Language. Developmental Science 10, 35-39.
 Tanaka, T., Sugiura, H. & Masataka, N.(2006). Cross-Sectional and longitudinal Studies of the Development of Group Differences in Acoustic Features of Coo Calls Two Groups of Japanese Macaques. Ethology 112: 7-21.
 Masataka, N., Ohishi, T., Imabayashi, E., Hirakata, M. and Matsuda, H.(2006). Neural Correlates for Numerical Processing in the Manual Mode. Journal of Deaf Studies and Deaf Education 11: 144—152.
 Masataka, N.(2006). Preference for Consonance Over Dissonance by Hearing Newborns of Deaf parents and of Hearing Parents. Developmental Science 9(1): 46-50.
 Masataka, N.(2005). Difference in Arithmetic Subtraction of Non-Symbolic Numerosities by Deaf and Hearing Adults. Journal of Deaf Studies and Deaf Education11(2): 139—143.
 Masataka，N. (2005). Development of communicative behavior as a precursor of spoken language in hearing infants, with implications for deaf and hard-of-hearing infants. In Advances in the Spoken Language Development of Deaf and Hard-of-Haering Children, (Ed.) M. Marshark & P. Spencer, pp. 42–63, Oxford University Press,Oxford.
 Masataka, N. (2002). Pitch modification when interacting with elders: Japanese women with and without experience with children. Journal of Child Language, 29(4):939-951.
 Masataka, N. (2002). Low anger-aggression and anxiety-withdrawal characteristic to preschoolers in Japanese society where 'hikikomori' is becoming a major social problem. Early Education & Development. 13: 187—199.
 Koda, H., Masataka, N. (2002). A pattern of common acoustic modification by human mothers to gain attention of a child and by macaques of others in their group Psychological Reports, 92(2), 421—422.
 Ejiri, K. and Masataka, N. (2001). Co-occurrence of Preverbal Vocal behavior and Motor Action in Early Infancy. Developmental Science. 4, 40-48.
 Masataka, N. (2001). Why Early Linguistic Milestones are Delayed in Children with WIlliams Syndrome?: Late Onset of Hand Banging as a Possible Rate-Limiting Constraint on the Emergence of Canonical Babbling. Developmental Science. 4, 158—164.
 Masataka, N. (2001). Working memory and sentence comprehension in children with Williams syndrome. Cognitive Studies 8, 25-35.
 Masataka, N. (2000). Information from speech and gesture in integrated when meanings of new words are categorized in normal young children, but not in children with Williams syndrome. Cognitive Studies 7: 37-51.
 Masataka, N. (1999). Preference for infant-directed singing in 2-day-old hearing infants of deaf parents. Dvelopmental Psychology 35: 1001—1005.
 Ikeda, Y. and Masataka, N. (1999). A variable that may affect individual differences in the child-directed speech. Japanese Psychological Res. 41: 203—208.
 Bloom, K., Delmore-Ko, P., Masataka, N. and Carli, L. (1999). Possible self as parent in Canadian, Italian and Japanese young adults. Canadian Journal of Behavioral Science 31: 198—207
 Masataka, N. (1998). Perception of motherese in Japanese Sign language by 6-month-old hearing infants. Develop. Psychol. 34: 241—246.
 Bloom, K. and Masataka, N. (1996). Japanese and Canadian impressions of vocalizing infants. Int. J. Behav. Develop. 19: 89-99.
 Oda, R. and Masataka, N. (1996). Interspecific responses of ringtailed lemurs to playback of antipredator alarm calls given by Verreaux’s sifakas. Ethology 102: 441—453.
 Masataka, N. (1996). Perception of motherese in a signed language by 6-month-old deaf infant. Dev. Psychol. 32: 874—879.
 Masataka, N. (1995). Absence of mirror-reversal tendency in cutaneous pattern perception and acquisition of a signed language in deaf children. British J. Develop. Psychol. 13: 97-106.
 Masataka, N. (1995). The relation between index-finger extension and acoustic quality of cooling in three-month-old infants. J. Child Language 22: 247—257.
 Oda, R. and Masataka, N. (1995). Function of copulatory vocalizations in mate choice by female Japanese macaques (Macaca fuscata). Folia Primatol. 64: 132—139.
 Masataka, N. (1994). Lack of correlation between body size and frequency of vocalizations in young female Japanese macaque (Macaca fuscata). Folia Primatol. 63: 115—118.
 Masataka, N. and Bloom, K. (1994). Acoustic properties that determine adults' preferences for 3-month-old infant vocalizations. Infant Behav. Dev. 17: 461—464.

Литература 
 С. А. Бурлак «Происхождение языка: Факты, исследования, гипотезы» (2011), стр. 334—335.

Приматологи
Учёные Японии